Belle Rivière peut se référer à:

Toponymes



Belle-Rivière, hameau dans Mirabel (ville), Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 37' 20" Nord; 74° 05' 49" Ouest.
Belle-Rivière, territoire non organisé, dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 10' 00" Nord; 71° 46' 00" Ouest.
Bois de Belle-Rivière, forêt dans Mirabel (ville), Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 37' 31" Nord; 74° 04' 33" Ouest.
Parc régional du Bois de Belle-Rivière, parc régional dans Mirabel (ville), Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 37' 31" Nord; 74° 04' 33" Ouest.
Ruisseau Belle Rivière, ruisseau (branche) dans Hébertville (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 30" Nord; 71° 43' 26" Ouest.
Chemin de la Belle-Rivière, chemin dans Sainte-Julie (ville), MRC Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), Montérégie, au Québec.
Chemin de la Belle-Rivière, chemin dans Mandeville (municipalité), MRC D'Autray, Lanaudière, au Québec.
Domaine et manoir de Belle-Rivière, site historique dans Mirabel (ville), Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 37' 20" Nord; 74° 05' 49" Ouest.
La Belle Rivière, rivière dans Lac-Croche (territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 27' 32" Nord; 71° 55' 31" Ouest.
La Belle Rivière (rivière du Chêne), rivière dans Mirabel (ville), Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 36' 51" Nord; 74° 06' 15" Ouest.
La Belle Rivière, rivière dans Notre-Dame-du-Laus (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 13' 23" Nord; 75° 25' 20" Ouest.
La Belle-Rivière, rivière coulant dans Belle-Rivière (TNO), Hébertville et Saint-Gédéon (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 27' 36" Nord; 71° 47' 22" Ouest.
 Lac de la Belle Rivière, lac dans Belle-Rivière (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 14' 11" Nord; 71° 43' 11" Ouest.
Pont de la Belle-Rivière, pont dans Hébertville (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 48" Nord; 71° 42' 09" Ouest.
Rang de la Belle-Rivière, rang dans Sainte-Julie (ville), MRC Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), Montérégie, au Québec.
Rang de la Belle-Rivière, rang dans Hébertville (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rang de la Belle-Rivière, rang dans Saint-Gédéon (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Route de la Belle-Rivière, route dans Saint-Gédéon (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rue de Belle-Rivière, rue dans Mirabel (ville), Laurentides (région administrative), au Québec.
Rue de la Belle-Rivière, rue dans Laval (ville), au Québec.
Ruisseau de la Belle Rivière, ruisseau dans Hébertville (municipalité), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 38" Nord; 71° 43' 11" Ouest.
Domaine-Belle-Rivière, hameau dans Lac-Supérieur (municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 08' 49" Nord; 74° 29' 00" Ouest.
Rang de la Rivière-Belle-Isle, Portneuf (ville), MRC Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.

Belle Rivière, lieu non organisé, Essex (Ontario), Ontario. Coordonnées géographiques: 42.30008°N 82.71653°Ouest.

Belle River (Île-du-Prince-Édouard), une communauté dans Queens County, Île-du-Prince-Édouard.

Belle Rive (Illinois), un village du comté de Jefferson, dans l'Illinois
 Belle Rive (Edmonton), un quartier d'Edmonton, Alberta, Canada

Belle Rivière (Saint-Pierre-et-Miquelon), un cours d'eau de la presqu'île de Langlade sur l'île de Miquelon, à Saint-Pierre-et-Miquelon.